Drăgotești se poate referi la:
 Drăgotești, Dolj
 Drăgotești, Gorj